Трахтман — еврейская фамилия. Известные носители:

* Трахтман, Абрам Наумович (род. 1944) — советско-израильский математик.
 Трахтман, Авраам Менделевич (1918—2003) — советский радиотехник.
 Трахтман, Марк Яковлевич (1929—2013) — советский кинооператор-документалист, сценарист и режиссёр.
 Трахтман, Самуил Исаевич (Яаков-Шмуэл Галеви; 1831—1925) — еврейский писатель на иврите.